Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Hornets de Charlotte, au fil des saisons.

Le poste d'entraîneur est actuellement vacant.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Hornets de Charlotte
Entraîneur des Hornets de Charlotte
Entraîneur des Bobcats de Charlotte